Bussi est un patronyme porté notamment par :

 Antonio Domingo Bussi (1926-2011), militaire argentin ;
 Charles-François de Bussi (1749-1811), homme politique français ;
 Giovanni Andrea Bussi (1417-1475), évêque, bibliothécaire et un humaniste italien ;
 Giovanni Battista Bussi (1657-1726), cardinal italien ;
 Giovanni Battista Bussi (1721-1800), cardinal italien ;
 Giovanni Battista Bussi (1755-1844), cardinal italien ;
 Hortensia Bussi (1914-2009), épouse puis la veuve du président chilien Salvador Allende ;
 Isabel Allende Bussi (1945-), femme politique chilienne ;
 Michel Bussi (1965-), auteur et politologue français ;
 Pietro Francesco Bussi (1684-1765), cardinal italien ;
 Vittoria Bussi (1987-), coureuse cycliste Italienne. 

Patronyme italien